Чунг Монг-Хук (, , провінція Канвон) — південнокорейський бізнес-магнат, який є головою та генеральним директором Hyundai Motor Group. Він розпочав свою кар'єру ще в 1970 році, приєднавшись до інженерно-будівельного підрозділу групи. Hyundai Motor Group складається з 42 дочірніх компаній і є другим за величиною Chaebol в Південній Кореї. Чунг став наступником свого батька Чун Чжу-юна, засновника конгломерату, відомого як Hyundai Group. Коли конгломерат розділився на кілька частин в 1999 році, Чунг Монг взяв під керівництво підрозділ Hyundai Motor. Це старший син, що вижив з восьми синів Чун Джу-юна.

У лютому 2007 року він був засуджений за розтрату та порушення довірчого обов'язку , але йому було призначено умовний термін і було повністю помилувано президентом Лі Мьон Баком .

Станом на березень 2014 року його чистий капітал, за даними Forbes, становив 6,8 мільярда доларів.

Освіта 
Закінчив середню школу Кюнгбок
Бакалавр наук з промислового машинобудування, Університет Ханьян

Професійний досвід 
2020– по теперішній час: Почесний голова Hyundai Motor Co. & Kia Motors Corp.
2000–2020: голова та генеральний директор Hyundai Motor Co. & Kia Motors Corp.
1996–1998: голова групи Hyundai
1987–1998: генеральний директор Hyundai Motor Service
1986: генеральний директор, Incheon Iron & Steel
1981: генеральний директор Hyundai Pipe
1977: Генеральний директор, Hyundai Precision & Industry
1970: розпочав свою кар'єру в компанії Hyundai Engineering & Construction

Він також є власником рекламного та маркетингового агентства INNOCEAN Worldwide зі старшою дочкою Чун Сун І.

Управління 
Чунга описують як «енергійного сімдесятирічника», який приходить на роботу о 6:30 ранку і «особисто очолює щомісячні огляди якості зі старшими керівниками». 

Незважаючи на те, що він утримує лише 5,2% акцій Hyundai Motor, Чунг «володіє непропорційно сильним контролем» і здатний контролювати його правління завдяки складним механізмам корпоративного управління, за яких Hyundai Motor володіє 34% Kia, яка володіє 16,9% Mobis, яка у свою чергу володіє 20,8% акцій Hyundai Motor. Це означає, що «оскільки компанії по суті контролюють одна одну, жоден зовнішній акціонер не має достатньої сили, щоб називати членів правління».

Суперечки

Засудження за розтрату в 2007 році 
У 2006 році він і його сім'я були націлені Верховною прокуратурою Сеула в рамках розслідування факту привласнення 100 мільярдів вон (106 мільйонів доларів) Hyundai для створення грошових фондів для підкупу чиновників. Незважаючи на заборону на поїздки, Чунг залишив Південну Корею в квітні 2006 року. Чунг був заарештований 28 квітня 2006 року за звинуваченнями, пов'язаними з розкраданням та іншою корупцією .

5 лютого 2007 року він був засуджений за розтрату та порушення довірчого мита за продаж цінних паперів своєму синові Чунг Ей-сунь за цінами, нижчими за ринкові. Він був засуджений до трьох років в'язниці.  Чунг залишався вільним під заставою, оскаржуючи вирок.  6 вересня 2007 року головний суддя Лі Дже Хонг постановив зупинити вирок Чунг Монгу(з урахуванням величезних економічних наслідків позбавлення волі), призначивши замість трирічного тюремного ув'язнення, громадські роботи та $ 1 млрд. пожертви на благодійність. 

Суд розглядався як «перемога за прозорість і верховенство закону в Південній Кореї» , але 15 серпня 2008 року президент Південної Кореї Лі Мун Бак надав йому особливе помилування, щоб дозволити Чунгу продовжувати сприяти розвитку Hyundai Motor Group, а також корейської економіки.

Непотизм 
Його єдиний син Чун Ей-сунь є його «протекцією», незважаючи на його відносно не доведені ділові та лідерські здібності. За словами Bloomberg, «ніхто не може оцінити, як буде працювати Ей-сунь, коли він стане головою, оскільки його батько тримає його на жорсткому повідку» .

Крім того, у 2011 році його звинуватили в кумівстві , коли Озен, кафе хлібобулочних виробів, радниками якого були його три доньки Сун-і, Мун-і та Юнь-і, створив магазин у фірмових будівлях  . Врешті-решт Озен закрили в 2012 році.

Нагороди та відзнаки 
2020: Автомобільний зал слави
2009: Премія Джеймса А. Ван Фліта, Корейське товариство
2008– по теперішній час: Почесний голова оргкомітету Expo 2012 в м. Йосу
2001: Нагорода за заслужене цитування послугами Автомобільного залу слави Детройта
1997– по теперішній час: Почесний віце-президент Всесвітньої федерації стрільби з лука
1986–1997: голова Азіатської асоціації стрільби з лука
1985–1997: голова Корейської асоціації стрільби з лука

Примітки

Посилання 

Підприємці Республіки Корея